

Antoine Vermette, född 20 juli 1982 i Saint-Agapit, Québec, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Anaheim Ducks i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Ottawa Senators, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks och Arizona Coyotes och på lägre nivåer för Binghamton Senators i American Hockey League (AHL) och Remparts de Québec och Tigres de Victoriaville i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Vermette draftades i andra rundan i 2000 års draft av Ottawa Senators som 55:e spelare totalt.

Han debuterade i NHL säsongen 2003–2004. Säsongen 2006–2007 spelade han Stanley Cup-final med Senators.

Vermette är en pålitlig boxplay-spelare och säsongen 2005–2006 gjordes sex av hans 21 mål i numerärt underläge. Hans snabbhet är ett av hans främsta vapen.

Den 28 februari 2015 skickade Coyotes iväg Vermette till Blackhawks i utbyte mot Klas Dahlbeck och Blackhawks första draftval i 2015 års draft.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Antoine Vermette, Blackhawks – Stats – NHL.com
Antoine Vermette NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Antoine Vermette hockey statistics and profile at hockeydb.com
Antoine Vermette – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Columbus Blue Jackets
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i Binghamton Senators
Spelare i Remparts de Québec
Spelare i Tigres de Victoriaville
Stanley Cup-mästare 2015
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Québec
Födda 1982
Levande personer
Män
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare valda i NHL Entry Draft 2000
Spelare valda av Ottawa Senators i NHL Entry Draft
Spelare i Commandeurs de Lévis